L'US Open masculin 2012 est l'édition 2012 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 6 au . Ramy Ashour gagne son premier US Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de  qui inclut  de prix et  pour l'hôtellerie. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2012
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2012
PSA World Series 2012
Sport en Pennsylvanie en 2012
Sport aux États-Unis en octobre 2012